GOF est un acronyme qui peut désigner :
  ;
 Grand Orient de France ;
 Grand Occident de France ;
 .